Ready to Die puede referirse a:

Álbumes:
 Ready to Die, un álbum en el género hardcore rap de 1994, del artista estadounidense The Notorious B.I.G.
 Ready to Die, álbum de 2013, de Iggy and The Stooges